Schwarze Höhle steht für:
 Cova Negra in Xàtiva, Provinz Valencia, Spanien
 Mavrospileon Kamares-Höhle, Kreta
 Simud Hitam, eine der beiden Gomantong-Höhlen, Malaysia
 Karain-Höhle, Provinz Antalya, Türkei
Siehe auch:
 Schwarzes Loch